Perdigão (empresa) — companhia brasileira de alimentos
Perdigão (futebolista) — futebolista brasileiro
Perdigão (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais, Brasil
Codorna-pequena ou perdigão — codorna pequena (Taoniscus nanus)
Rhynchotus rufescens — perdigão ou perdiz

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos